Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 d'infanterie
 d'infanterie territoriale

 

Homonymie d'unités militaires